Franz Schmalzl ist der Name folgender Personen:

* Franz Schmalzl (Bildhauer), österreichischer Bildhauer
 Franz Schmalzl (Fußballspieler) (* 1927), deutscher Fußballtorwart